Die Saison 2019/20 der Regionalliga West war die zwölfte Spielzeit dieser Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Männerfußball und gleichzeitig die achte Spielzeit seit der Spielklassenneueinteilung in fünf Regionalligen. Erstmals seit der Saison 2015/16 nahmen bis zum Rückzug der SG Wattenscheid 09 wieder 19 Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Wegen der COVID-19-Pandemie wurden nicht alle ursprünglich geplanten Spieltage durchgeführt. Meister wurde der SV Rödinghausen. Der SC Verl wurde als bester aufstiegsberechtigter Club für die zwei Aufstiegsspiele um den vierten Aufstiegsplatz in die 3. Liga gemeldet und konnte sich gegen den Meister der Regionalliga Nordost 1. FC Lokomotive Leipzig durchsetzen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 qualifizierten sich folgende Vereine:
 die Absteiger aus Nordrhein-Westfalen aus der 3. Liga 2018/19:
 Sportfreunde Lotte
 SC Fortuna Köln
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga West 2018/19:
 Rot-Weiß Oberhausen
 SV Rödinghausen
 Borussia Mönchengladbach II
 Borussia Dortmund II
 Alemannia Aachen
 SC Verl
 Rot-Weiss Essen
 1. FC Köln II
 Wuppertaler SV
 SG Wattenscheid 09
 Fortuna Düsseldorf II
 SV Lippstadt 08
 Bonner SC
 der Meister der Mittelrheinliga 2018/19:
 SV Bergisch Gladbach 09
 der Meister der Oberliga Niederrhein 2018/19:
 VfB Homberg
 der Meister und der Zweitplatzierte der Oberliga Westfalen 2018/19:
 FC Schalke 04 II
 TuS Haltern

Saisonverlauf

Vorsaison 
Der langjährige Zweitligist SC Fortuna Köln trat nach fünf Spielzeiten in der 3. Liga erstmals nach 2013/14 wieder in der Regionalliga an, der Westmeister von 2016, die Sportfreunde Lotte, kehrten nach drei Jahren in die Liga zurück.

Erstmals seit der Saison 2012/13 spielte auch der SV Bergisch Gladbach 09 wieder viertklassig. Der VfB Homberg war hingegen erstmals seit 1965 wieder in der Regionalliga vertreten (als Homberger SV in der damals noch zweitklassigen Regionalliga). Letztmals bestritt Homberg 2007/08 eine Saison in der vierten Spielklasse. Der TuS Haltern war als Neuling die 37. Mannschaft, die am Spielbetrieb der viertklassigen Regionalliga West teilnahm; der letzte Aufstieg in eine viertklassige Liga (die damals noch viertklassige Verbandsliga) war dem Verein 1979 gelungen. Schalkes U23 war nach zwei Jahren in der Oberliga zurück in der Liga.

Von fast allen Regionalligatrainern wurde vor Saisonbeginn Rot-Weiss Essen als Topfavorit genannt. Mehr als die Hälfte der Trainer schätzte auch den SV Rödinghausen als Meisterschaftsfavorit ein. Etwa die Hälfte der Trainer zählte ebenfalls den Vizemeister Oberhausen und/oder Dortmunds U23 mindestens zum erweiterten Kreis der potentiellen Aufsteiger. Nach Analysen des Portals transfermarkt.de besaß Essen mit einem Gesamtmarktwert von 2,95 Millionen Euro zum Stichtag 1. August 2019 dazu passend den wertvollsten Kader der Liga. Es folgten Rödinghausen (2,53 Mio. €), Gladbach II (2,4 Mio. €) und Dortmund II (2,38 Mio. €).

In der Saison 2019/20 waren erstmals in den Partien der Regionalliga West vier Wechsel pro Team möglich.

Hinrunde 
Die Spielzeit wurde am 26. Juli 2019 mit dem Spiel Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund II eröffnet (2:1, 14.497 Zuschauer).

Ende August 2019 stellte die SG Wattenscheid 09 einen Insolvenzantrag. Nach Eröffnung des Verfahrens zum 1. Oktober teilte die zuständige Insolvenzverwalterin am 23. Oktober 2019 mit, dass der Spielbetrieb der Regionalligamannschaft mit sofortiger Wirkung eingestellt wurde. Gemäß der Spielordnung des WDFV und des DFB stand die SG Wattenscheid damit als erster Absteiger fest; alle bereits ausgetragenen Spiele mit Wattenscheider Beteiligung wurden annulliert.

Herbstmeister wurde der SC Verl mit 40 Punkten.

Rückrunde 
Die Winterpause begann am 16. Dezember 2019, der SV Rödinghausen überwinterte vor dem Herbstmeister SC Verl auf Tabellenrang 1. Der 22. Spieltag wurde am 24. Januar 2020 eröffnet. Der zu diesem Zeitpunkt auf Platz eins liegende SV Rödinghausen erklärte am 13. Februar, auf die Beantragung einer Lizenz aufgrund der Lizenzbedingungen für die 3. Fußball-Liga zu verzichten.

Der letzte Spieltag der Saison war ursprünglich für den 16. Mai 2020 geplant.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Der WDFV gab wegen der COVID-19-Pandemie am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Regionalliga West bis zum 22. März einzustellen. Noch vor Ablauf der Frist verlängerte der Verband die Aussetzung bis zum 19. April. Anfang April teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit.

Auf einem außerordentlichen Verbandstag des WDFV wurde am 20. Juni 2020 beschlossen, die Saison 2019/20 mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Es gab keine sportlich ermittelten Absteiger, jedoch hatte der im freiwilligen Rückzug vom Spielbetrieb begründete Abstieg der SG Wattenscheid 09 Bestand. Für die Ermittlung einer Abschlusstabelle wurde eine Quotientenberechnung beschlossen; der Quotient ergab sich durch die Division der Gewinnpunkte durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele. Der SV Rödinghausen wurde aufgrund des besten Quotienten zum Meister und Teilnehmer am Qualifikationsspiel zur ersten Runde des DFB-Pokals 2020/21 bestimmt. Da der SV Rödinghausen sich nicht um eine Lizenz für die 3. Liga bewarb, wurde der gemäß Quotientenberechnung Tabellenzweite SC Verl als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gemeldet.

Nach dem letzten Spieltag 
Die zwei Aufstiegsspiele zwischen dem Westvertreter SC Verl und dem Meister der Regionalliga Nordost 1. FC Lokomotive Leipzig um den vierten Aufstiegsplatz in die 3. Liga waren ursprünglich für den 20. und  geplant, wurden aber wegen der Corona-Epidemie auf den 25. und  terminiert. Das Hinspiel im Leipziger Bruno-Plache-Stadion endete 2:2. Das Rückspiel konnte aufgrund der Corona-Lage im Kreis Gütersloh nicht in der Sportclub Arena ausgetragen werden, sondern fand auf der Bielefelder Alm statt. Durch ein 1:1 im Rückspiel sicherte sich der SC Verl den Aufstieg in die 3. Liga.

Am  teilte der Wuppertaler SV mit, beim Amtsgericht Wuppertal einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt zu haben. Durch die umfassenden Änderungen der DFB-Spielordnung als Reaktion auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Epidemie wurden die Sanktionen aufgrund einer Insolvenz gemildert. Dem Wuppertaler SV drohte gemäß §6 der Spielordnung des DFB und gemäß der Übergangsregelungen gemäß §52 der Spielordnung des WDFV, mit 3 Punkten Punktabzug in der Saison 20/21 sanktioniert zu werden. Die Verbandsgremien haben darauf jedoch verzichtet.

Am  teilte der TuS Haltern mit, sich aus finanziellen Gründen freiwillig in die Oberliga Westfalen zurückzuziehen.

Statistiken

Tabelle zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs

Tabelle nach Quotientenberechnung 
Für die Ermittlung von Meister und Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga war die Platzierung nach Quotientenberechnung maßgeblich:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit pro Spieltag alle jeweils im Spielplan eingetragenen Vereine ihre Spiele absolviert haben.

Alle annullierten Partien mit Beteiligung der SG Wattenscheid 09 flossen nicht mit in die Statistik ein.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet. Alle gegen die SG Wattenscheid 09 erzielten Tore flossen nicht mit in die Wertung ein.

Wie in der Vorsaison wurde Simon Engelmann erneut Torschützenkönig. Damit stellte der SV Rödinghausen bereits zum dritten Mal nacheinander den Spieler mit den meisten Treffern. Engelmanns Torquote stellte für die viertklassige Regionalliga West einen neuen Rekord dar.

Zuschauertabelle

DFB-Pokal-Qualifikationsspiel 
Für das Qualifikationsspiel qualifizierten sich die zwei jeweils bestplatzierten und am DFB-Pokal teilnahmeberechtigten und nicht bereits über den Westfalenpokal qualifizierten westfälischen Vereine der Regionalliga West (SV Rödinghausen) und der Oberliga Westfalen (SC Wiedenbrück). Das Spiel wurde am 25. August 2020 in der Sportschule Kaiserau in Kamen ausgetragen.

|}

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga West 2019 20
2019
Geschichte Nordrhein-Westfalens (21. Jahrhundert)
Fußball (Nordrhein-Westfalen)
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020